Jiga'el (), je hebrejské jméno. Mezi jeho nositele patří:

 Jiga'el Jadin – izraelský archeolog, náčelník Generálního štábu Izraelských obranných sil a politik
 Jiga'el Sachs – izraelský herec a režisér
 Jiga'el Tumarkin – izraelský malíř a sochař